Pak Szongcshol (1913–2008) észak-koreai politikus
 Pak Szongcshol (1984) észak-koreai atléta, futó
 Pak Szongcshol (1987) észak-koreai labdarúgó, középpályás
 Pak Szongcshol (1991) észak-koreai labdarúgó, csatár